Původem latinský termín oktáva má následující významy:

 Oktáva (hudba) – jeden z hudebních intervalů
 Oktáva – osmá třída víceletých gymnázií
 Oktáva (poezie) – básnický útvar
 osmidenní období po církevním svátku

Související články 
 Octava – stará španělská jednotka (osmina původní jednotky)
 Oktava (společnost) – ruská společnost, která vyrábí studiové mikrofony

Externí odkazy